Холодная война — словосочетание, используемое для обозначения межгосударственного конфликта, при котором стороны не прибегают к военным действиям.
 В политике
 Холодная война — глобальное геополитическое противостояние между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой, длившееся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.
 Холодная война 2.0 — государственная политическая и военная напряженность между противоборствующими геополитическими блоками (Россия или Китай против США или НАТО).
 Холодная война на Ближнем Востоке — условное название конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, вызванного борьбой этих государств за доминирование в ближневосточном регионе.
 В искусстве
 «Холодная война» — восьмая серия седьмого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 «Холодная война» — дебютный студийный альбом проекта «Лёд 9» участников группы «25/17», вышедший в 2011 году.
 «Холодная война» — 196-я cерия мультсериала «Смешарики».
 «Холодная война» (польск. Zimna wojna) — драматический фильм 2018 года режиссёра Павла Павликовского.